«Нежданный гость» — военный фильм 1972 года Владимира Монахова.
 «Нежданный гость» () — фильм-комедия 1989 года французского режиссёра Жоржа Лотнера.
 «» (в некоторых переводах называется «Неожиданный гость») — детективная пьеса Агаты Кристи.